Христофор — мужское имя греческого происхождения.

Знаменитые носители 
 Колумб, Христофор (1451—1506) — испанский мореплаватель, в 1492 году открывший для европейцев Америку.
 Христофор (ум. 1958) — епископ Албанской православной церкви, архиепископ Тиранский и всея Албании.
 Святой Христофор
 Христофор (антипапа)
 Христофор Чарнуцкий (? — 1726) — игумен Николаевского Пустынного монастыря в Киеве.
 Христофор (Сулима) (ок. 1750—1813) — епископ Слободско-Украинский и Харьковский.
 Христофор (Спартас) (1899—1982) — епископ Александрийской православной церкви, титулярный епископ Нилопольский, викарий Восточно-Африканской митрополии.
 Христофор (Эммаусский) (1795—1872) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Тотемский.
 Христофор (митрополит Чешских земель и Словакии)
 Христофор Бонифатьевич Врунгель
 Збаражский, Христофор
 Зборовский, Христофор
 Оганян, Христофор
 Грот, Георг Христофор
 Леденцов, Христофор Семёнович
 Гоби, Христофор Яковлевич
 Борк, Христофор Иванович
 Клавиус, Христофор
 Кох, Христофор Вильгельм
 Иванян, Христофор Иванович
 Кремер, Христофор Иосиф
 Радзивилл, Николай Христофор Сиротка
 Сакен, Христофор Иванович

Другое 
 «Христофор» — минский театр сатиры и юмора, главный режиссёр — Евгений Крыжановский
 «Христофор» — эпизод телесериала «Клан Сопрано».

См. также 
 Святой Христофор (значения)
 Кристофер